Gergovia (stad), vroegere Gallische stad, in het huidige Frankrijk
 Beleg van Gergovia, een slag tijdens de Gallische Oorlog
 Gergovia (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)

Plaats in Puy-de-Dôme